Бельваль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Бельваль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Бельваль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези